Globo bezeichnet:

 Globo FC, ein brasilianischer Fußballverein
 Rede Globo, das größte brasilianische Medienunternehmen
 TV Globo, ein zu Rede Globo gehörender brasilianischer Fernsehsender
 O Globo, eine zu Rede Globo gehörende brasilianische Tageszeitung
 Globo (Währung), eine potenzielle Weltwährung